Rio Ligeiro steht für:

 Rio Ligeiro (Chopim), Nebenfluss des Rio Chopim im Süden des brasilianischen Bundesstaats Paraná
 Rio Ligeiro (Ivaí), Nebenfluss des Rio Ivaí im Norden des brasilianischen Bundesstaats Paraná